Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona (wym. []) – hiszpański klub piłkarski, grający obecnie w Primera División i mający siedzibę w Barcelonie, stolicy Katalonii. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Estadi Cornellà-El Prat, który może pomieścić  40 tysięcy widzów.

Sukcesy 
 Primera División
3 miejsce: 1932/1933, 1966/1967, 1972/1973, 1986/1987
4 miejsce: 1929/1930, 1975/1976, 1995/1996, 1995/1996
 Puchar Króla (Puchar Hiszpanii): 4
 1929, 1940, 2000, 2006
 Finał Pucharu UEFA: 2
 1988, 2007
 Mistrzostwo Katalonii: 11
 1903/1904, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1911/1912, 1914/1915, 1917/1918, 1928/1929, 1932/1933, 1936/1937, 1939/1940
 Puchar Katalonii: 6
 1995, 1996, 1999, 2006, 2010, 2011

Historia 
Klub został założony 28 października 1900 jako Sociedad Española de Football. Był to pierwszy klub w Hiszpanii założony przez samych Hiszpanów, w przeciwieństwie do innych klubów (jak chociażby FC Barcelona). Po sześciu latach klub zakończył działalność z powodów finansowych. W 1909 klub został reaktywowany jako Club Deportivo Español. Rok później, podobnie jak kilka innych klubów, został objęty patronatem królewskim i stąd dodano człon Real do nazwy i koronę królewską do herbu. W tym samym roku przyjęto również nowe stroje klubowe. Dotychczasowe żółte zostały zastąpione przez biało-niebieskie, które upamiętniały Rogera de Llurię, średniowiecznego katalońskiego admirała. W 1931, po ogłoszeniu republiki, klub odrzucił człon Real i przyjął nazwę w języku katalońskim Club Esportiu Espanyol. Po wojnie domowej, wskutek zakazu używania języka katalońskiego, klub wrócił do poprzedniej nazwy. W 1995 klub przyjął obecną, katalońską, nazwę.

Espanyol od początku pozostawał w cieniu swojego wielkiego rywala — FC Barcelona. Klub nigdy nie zdobył mistrzostwa, a w Pucharze Króla triumfował zaledwie cztery razy. W europejskich pucharach jedyny poważny sukces to dwa finały Pucharu UEFA w 1988 i 2007.

Sezon po sezonie

Kibice 
Główna grupa Brigadas Blanquiazules powstała w 1985 roku. Skrajnie prawicowa, składająca się z hiszpańskich fanów tworzona była jako przeciwwaga katalońskiej Barcy. Po przeprowadzce na nowy stadion w 2009 roku zaczęło brakować miejsca na stadionie dla Brigadas Blanquiazules i obecnie nie mają wstępu na stadion jako zorganizowana grupa. Paru członków Brigadasu znajduje się na młynie La Curva a poza tym Brigadas obecnie działa poza stadionem.

Zawodnicy

Obecny skład 
Stan na 1 lutego 2023

Wypożyczeni

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa

Przypisy 

 
Hiszpańskie kluby piłkarskie
Piłka nożna w Katalonii
Sport w Barcelonie
Kluby piłkarskie założone w 1900